Spin kan henvise til flere artikler:
 Spin (fysik) – en partikels indre impulsmoment inden for kvantemekanikken 
 Spin (kommunikation) – at dreje kommunikation i en bestemt retning
 Spin (flyvning) – en flyvemaskines snurren om sin egen akse
 Spin (tidsskrift) - et amerikansk musiktidsskrift